Carroll Township peut désigner les townships suivants aux États-Unis :

Illinois 

 Carroll Township du comté de Vermilion

Iowa 

 Carroll Township du comté d'O'Brien dans l'Iowa.
 Carroll Township du comté de Tama dans l'Iowa.

Missouri 

 Carroll Township du comté de Platte
 Carroll Township du comté de Reynolds
 Carroll Township du comté de Texas

Ohio 

  du comté d'Ottawa

Pennsylvanie 

  du comté de Perry
  du comté de Washington
  du comté de York

Homonymie de townships